Il singolare del torneo di tennis ATP Linz 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Gianni Ocleppo che ha battuto in finale Mark Edmondson 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Carlos Kirmayr (secondo turno)
 Pavel Složil (primo turno)
 Chris Lewis (quarti di finale)
 Marcos Hocevar (primo turno)

 Per Hjertquist (primo turno)
 Nick Saviano (semifinali)
 Mark Edmondson (finale)
 Peter Feigl (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Linz 1981